Cinema:
 Children of the Revolution (pel·lícula de 1996), pel·lícula dirigida per Peter Duncan l'any 1996.
 Children of the Revolution (pel·lícula de 2002), pel·lícula dirigida per Zola Maseko l'any 2002.
 Children of the Revolution: Tune Back In, pel·lícula documental de l'any 2005.
 Children of the Revolution (pel·lícula de 2010), pel·lícula documental dirigida per Shane O'Sullivan l'any 2010.
 Literatura:
 Children of the Revolution (novel·la), novel·la escrita per Peter Robinson l'any 2013.
 Música:
 Children of the Revolution (cançó), cançó interpretada per T. Rex l'any 1972.